Laroquette est un patronyme porté notamment par :

 Adolphe de Forcade Laroquette (1820-1874), homme politique français ;
 François Miramond de Laroquette (1871-1927), médecin militaire français.

Homonymie de patronyme